Clemens Jaeckel, nemški general in vojaški zdravnik, * 25. september 1887, † 1. februar 1968.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne
Nosilci nemškega križa v srebru